Гексакарбонилвольфрам — неорганическое соединение, карбонильный комплекс вольфрама W(CO), бесцветные (белые) кристаллы, не растворяется в воде.

Получение 

 Действие монооксида углерода под давлением 200 атм на металлический вольфрам:
 

 Восстановление раствора хлорида вольфрама(III) в эфире алюминием или железом в атмосфере монооксида углерода:

Физические свойства 

Гексакарбонилвольфрам образует бесцветные (белые) кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P 2nb, параметры ячейки a = 1,127 нм, b = 1,190 нм, c = 0,642 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 

 Разлагается при температуре выше 200^°C:
 
 

 Окисляется концентрированной азотной кислотой:

 Окисляется кислородом воздуха при кипячении в этаноле:
 

 Реагирует с щелочами в присутствии кислорода:

См. также

Применение 
 Для получения вольфрамовых покрытий.
 В качестве катализатора.

Литература 
 
 
 
 
 
 

Карбонильные комплексы вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту